Zero Assoluto () — дуэт из Италии, играющий в стиле поп и R&B. Участниками коллектива являются Thomas De Gasperi (родился в Риме 24 июня 1977 года) и Matteo Maffucci (родился в Риме 28 мая 1978 года).

Карьера 
Zero Assoluto стали известными у себя на родине в Италии благодаря их первому синглу "Ultimo capodanno", вышедшему в свет в 1999 году. В 2004 году ими было выпущено ещё два сингла, но они не были успешными.

Успех вернулся к группе в 2005 году с выходом в свет их нового сингла "Semplicemente", который достиг второго места в национальном чарте Италии. Данное обстоятельство позволило им выступить на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, где группа представила их новый сингл "Svegliarsi la mattina". Новый сингл стал абсолютным хитом в Италии, продержавшись на вершине итальянского национального чарта восемь недель. Успех был закреплён вышедшим вслед за "Svegliarsi la mattina" новым синглом "Sei parte di me", который также находился на верхушке итальянского хит-парада восемь недель.

В 2006 Zero Assoluto записали совместно с Нелли Фуртадо песню "All Good Things (Come to an End)", выпущенную на итальянской версии её альбома Loose.

Дискография 
Альбомы

Scendi (2004)
 Magari meno 
 40 metri quadri 
 Minimalismi 
 È strano 
 Tu come stai 
 Mezz'ora 
 Scendi 
 Delirio 
 Quattro cose 
 Settimana di ricordi 

Appena Prima Di Partire (2007)
 Ora che ci sei 
 Appena prima di partire (c Нелли Фуртадо)
 Meglio così 
 Sei parte di me 
 Quello che mi davi tu 
 Svegliarsi la mattina 
 Certe cose non cambiano 
 Non voltarti mai 
 Scappare 
 Seduto qua 
 Semplicemente 

Sotto Una Pioggia Di Parole (2009)
 Sotto una pioggia di parole
 Grazie
 Volano i pensieri
 Per dimenticare
 Ripensandoci
 L'infinito e dietro di lei
 Roma (Che non sorridi quasi mai)
 Cos'è normale
 Non guardarmi cosi
 Come la fortuna

Perdermi (2011)
 Perdermi
 Questa estate strana
 Se vuoi uccidimi
 L'unica
 Vieni piu vicino
 Ma domani
 Un pò di sole
 Dovrei
 Tutte le cose
 Un giorno normale

Alla Fine Del Giorno (2014)
 Un'altra notte se ne va
 Respirerò
 All'improvviso
 Alla fine del giorno
 Quando arriva il freddo
 Dopodomani
 La storia di noi due
 Chiudo gli occhi
 Adesso basta
 Dove
 Cascasse il mondo (bonus track)

Di Me E Di Te (2016)
 Di me e di te
 Eterni
 Una canzone e basta
 In noi
 Dove sei
 È così che va
 Luce
 L'amore comune
 Il ricordo che lascio
 Goldrake

Синглы

 1999 - Ultimo capodanno
 2002 - Magari meno
 2002 - Tu come stai
 2004 - Mezz'ora
 2004 - Minimalismi
 2005 - Semplicemente
 2006 - Svegliarsi la mattina
 2006 - Sei parte di me
 2006 - All Good Things (Come to an End) (c Нелли Фуртадо) 
 2007 - Appena prima di partire
 2007 - Meglio così
 2009 - Per dimenticare
 2009 - Cos'è normale
 2010 - Grazie
 2011 - Questa estate strana
 2011 - Perdermi
 2011 - Se vuoi uccidimi
 2014 - All'improvviso
 2014 - Adesso basta

Ссылки 
 Официальный сайт
 Переводы песен

Музыкальные коллективы Италии